Karel Matěj Čapek-Chod (1860-1927), écrivain naturaliste et journaliste tchèque.  
 František Čapek (1914-2008), un céiste tchécoslovaque.
 Josef Čapek (1887-1945), un peintre, écrivain, photographe et illustrateur tchèque.
 Karel Čapek (1890-1938), un écrivain tchèque.